

Угор — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Угор — присілок, Верхошижемський район, Кіровська область